Ксения Георгиевна (9 (22) августа 1903, Михайловское, близ Петергофа — 17 сентября 1965, Глен-Ков, Нью-Йорк, США) — княжна императорской крови, младшая дочь Великого князя Георгия Михайловича и Великой княгини Марии Георгиевны, урождённой принцессы Греческой и Датской, правнучки Николая I.

Биография 
С началом революции Ксения вместе с матерью и сестрой покинула Россию. Во время Первой мировой войны они жили в Англии.

В 1921 году в Париже Ксения Георгиевна вышла замуж за Уильяма Лидса (1902—1971), сына промышленника Уильяма Лидса и Нони Мэй Стюарт. У супругов родилась дочь Нэнси Лидс (1925—2006).

В 1930 году супруги развелись.

В 1946 году в Хиксвилле (штат Нью-Йорк, США) Ксения Георгиевна вторично вышла замуж за коммерсанта Хермана Джада (1911—1987).

Последние годы жизни Ксения Георгиевна провела в США, в городе Глен-Ков, где и умерла 17 сентября 1965 года.

Предки

Литература 
 Пчелов Е. В. Романовы. История династии. — : ОЛМА-ПРЕСС, 2002. — 494 с.:ил. — ISBN 5-224-01678-9

Примечания

Ссылки 

Ксения Георгиевна
Ксения Георгиевна